A Romanov-házban két uralkodófeleség viselte ezt a nevet: 
Marija Fjodorovna orosz cárné (1759–1828), I. Pál felesége, született Zsófia Dorottya württembergi hercegnő;
Marija Fjodorovna orosz cárné (1847–1928), III. Sándor felesége, született Mária Zsófia Friderika Dagmar schleswig–holstein–sonderburg–glücksburgi hercegnő.